Max Delbrück kan syfta på:

* Max Delbrück (1850–1919), tysk kemist
 Max Delbrück (1906–1981), tysk biofysiker